Bitwa pod Salaminą (480 p.n.e.) – bitwa morska okresu wojen grecko-perskich
 Bitwa pod Salaminą (450 p.n.e.) – bitwa na lądzie i morzu w pobliżu Salaminy Cypryjskiej okresu wojen grecko-perskich
 Bitwa pod Salaminą (306 p.n.e.) – bitwa morska w pobliżu Salaminy Cypryjskiej między flotami Demetriusza I i Ptolemeusza